Gminy w USA:
 Rock Grove (ang. Rock Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Rock Grove (ang. Rock Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd